

Cuisine 
 Cassoeula (en italien cazzuola ou cazzola), mets de la Lombardie (Italie)

Entreprise 
 Lanificio Cazzola, entreprise de textile

Patronyme 
Cazzola est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Alfredo Cazzola, homme d'affaires
 Clementina Cazzola, comédienne
 Fabio Cazzola, footballeur
 Gabriele Cazzola, réalisateur et scénariste pour la télévision
 Giuliano Cazzola, économiste et homme politique
 Paola Cazzola, motocycliste
 Pier Giorgio Cazzola, athlète
 Pietro Cazzola, entrepreneur
 Riccardo Cazzola, footballeur

Autres 
 Cazzola, frazione de la municipalité de Traversetolo, province de Parme, Italie
 Monte Cazzola, un sommet des Alpes italiennes dans la province du Verbano-Cusio-Ossola